David Frith est un nom pouvant désigner:

 (né en 1929), joueur de football anglais
 (né en 1937), auteur et historien sportif britannique

Voir aussi

Frith, David